Zdechovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Zdechovice (okres Pardubice)
 Zdechovice (okres Hradec Králové)